Warszewo – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Młynary
 Warszewo – część Szczecina

Zobacz też 
 RSN Warszewo